Pelusa puede referirse a:

Nombre coloquial dado a una partícula de tela (Véase: Pelusa).
 El nombre común de la planta Plantago coronopus;
 El nombre común de la planta Plantago major; 
 El nombre común de la planta Typha angustifolia;
 El nombre común de la planta Zea mays''; 
 Pelusa, película española de 1960 dirigida por Javier Setó; 
 Diego Armando Maradona, «el Pelusa», jugador y entrenador de fútbol argentino;
 José «Pelusa» Vargas, futbolista ecuatoriano;
 Pelusilla del ombligo'''.